Carl Heumann ist der Name folgender Personen:

* Carl Heumann (Bankier) (1886–1945), deutscher Bankier, Diplomat und Kunstsammler

Carl Heumann steht für:

 Carl Heumann (Puppenhersteller), deutsche Puppenmanufaktur
 Carl Heumann Verlag, deutscher Verlag

Siehe auch:
 Karl Heumann